

Топонім 

 Тамм () — місто в Німеччині, земля Баден-Вюртемберг.
 Тамм (Іллінойс) () — поселення в графстві Александер, штат Іллінойс, США.
 Клейтон-Тамм () — один з районів міста Сент-Луїс, США. Населений переважно вихідцями з Ірландії.
 Тамм (кратер) — кратер на зворотному боці Місяця.

Прізвище 

 Тамм Євген Ігорович (1926—2008) — радянський фізик і альпініст, керівник першої Радянської Гімалайської експедиції у 1982 році.
 Тамм Ігор Євгенович (1895—1971) — радянський фізик-теоретик, академік Академії наук СРСР, лауреат Нобелівської премії. За походженням з українських німців.
 Тамм Фрідріх Михайлович — радянський капітан риболовецького флоту, Герой Соціалістичної Праці (1971).

Велика Британія 
 Мері Тамм (; 1950—2012) — англійська акторка.

Естонія 
Тамм ( — «дуб») — поширене естонське прізвище.

 Айно Тамм (1864—1945) — естонська співачка, сестра Яна Тамма.
 Аксель Тамм (; 1931) — естонський літературний критик.
 Арно Тамм (; 1985) — естонський музикант і актор.
 Вільо Тамм (; 1956) — естонський музикант, автор пісень.
 Віллем Тамм (; 1912—1973) — естонський спортсмен.
 Воотеле Тамм (1909—1981) — естонський трубач, заслужений артист ЕРСР.
 Гелена Мерцін-Тамм (; 1972) — естонська акторка.
 Егле Тамм (; 1969) — естонський історик мистецтв.
 Едуард Тамм (композитор) (; 1879—1841) — естонський композитор.
 Едуард Тамм (спортсмен) (; 1914—2010) — естонський спортсмен і тренер.
 Едуард Тамм (фізик) (; 1935) — естонський фізик.
 Енно Тамм (; 1960) — естонський журналіст і політик.
 Йонас Тамм (; 1992) — естонський футболіст.
 Костянтин Тамм (; 1896—1949) — естонський військовий.
 Лаур Тамм (; 1911—1998) — естонський поет.
 Маргус Тамм (; 1977) — естонський художник і поет.
 Марек Тамм (; 1973) — естонський історик середніх віків.
 Райво Тамм (; 1965) — естонська акторка.
 Рійн Тамм (1981) — естонська генетик, популяризаторка науки.
 Тіну Тамм (; 1941) — естонський біолог, режисер.
 Тіну Тамм (актор) (; 1942) — естонська акторка і художник.
 Тіну Тамм (фізик) (; 1946—2015) — естонський фізик.
 Хейкі Тамм (; 1941) — естонський ботанік і дендролог.
 Юрій Тамм (1957) — радянський легкоатлет, естонський політик.
 Юс Тамм (; 1977) — естонський музикант.
 Яаак Тамм (; 1950—1999) — естонський політик і бізнесмен.
 Яан Тамм (музикант) (; 1875—1933) — естонський валторніст і музичний педагог, професор Талліннської консерваторії.
 Яаан Тамм (археолог) (; 1948) — естонський археолог.
 Яан Тамм (авіаконструктор) (; 1957) — естонський винахідник, авіаконструктор.
 Яанус Тамм (; 1957—2010) — естонський журналіст і поет.
 Якоб Тамм (; 1861—1907) — естонський поет.

Німеччина 
 Андреас Тамм (; 1767—1795) — німецький юрист і педагог.
 Герріт Тамм (; 1970) — німецький професор інформатики.
 Еріх Тамм (; 1911—1988) — німецький політик.
 Ернст Тамм (; 1897—1983) — німецький інженер.
 Інгеборг Тамм (; 1939) — німецький політик.
 Каспар Тамм (; 1629—1700) — капітан з Гамбурга.
 Матіас Тамм (; 1967) — німецький хімік.
 Петер Тамм (; 1928) — німецький журналіст і колекціонер.
 Піа Мюллер-Тамм (; 1957) — німецький історик мистецтв.
 Трагот Тамм (; 1860—1938) — німецький письменник.
 Франц Вернер Тамм (; 1658—1724) — німецький живописець.
 Ютта Мюллер-Тамм (; 1963) — німецький літературознавец.

США 
 Едвард Аллен Тамм (; 1906—1985) — суддя США.
 Квін Тамм (; 1910—1986) — американський юрист.
 Ральф Тамм (; 1966) — американський гравець у футбол.

Швейцарія 
 Євген Тамм (; 1880—1938) — швейцарський архітектор.

Швеція 
Тамм () — шляхетна шведська родина, що веде власний родовід від барона Пера Адольфа Тамма.
 Август Тамм (; 1840—1905) — шведський політик і землевласник, батько Елізабет Тамм.
 Вікінг Тамм (; 1896—1975) — шведський генерал-лейтенант, син Генріха Тамма.
 Генріх Тамм (; 1869—1936) — шведський барон, міністр фінансів у 1920—1921 роках.
 Гуго Тамм (; 1840—1907) — шведський політик.
 Гуго Тамм (; 1903—1990) — шведський юрист і дипломат, син Гуго Тамма.
 Густа Тамм (; 1866—1931) — шведський барон, міністр сільського господарства.
 Елізабет Тамм (; 1880—1958) — шведська політикеса, донька Августа Тамма.
 Карл Олоф Тамм (; 1919—2007) — шведський біолог, син Олафа Тамма.
 Нільс Тамм (; 1876—1957) — шведський астроном і живописець, син Пера Густава Тамма.
 Олоф Тамм (; 1891—1973) — шведський вчений, професор.
 Пер Адольф Тамм (; 1774—1856) — шведський барон.
 Пер Густав Тамм (; 1842—1921) — шведський політик.
 Рагнар Тамм (; 1893—1957) — шведський барон, син Густи Тамма.
 Себастіан Тамм (; 1889—1962) — шведський велосипедист.
 Фабіан Тамм (; 1879—1955) — шведський адмірал, син Густи Тамма.

Див. також 
 Тамм (значення)

Примітки